Cicada – genere di emitteri della famiglia Cicadidae
Cicada – personaggio dei fumetti DC Comics
Cicada – gruppo musicale britannico
Cicada – film del 2020 diretto da Matthew Fifer e Kieran Mulcare